Деми́довка () — село на Украине, находится в Винницком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521080603. Население по переписи 2001 года составляет 940 человек. Почтовый индекс — 23140. Телефонный код — 4332.
Занимает площадь 3,38 км².

В селе действует храм Покрова Пресвятой Богородицы Жмеринского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
23140, Винницкая область, Винницкий р-н, с. Демидовка, ул. Ленина, 1

Примечания

Ссылки 
 Демидовка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Жмеринского района